A 2012-es Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat nyolcadik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság május 5-én kezdődött meg a Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján fejeződött be október 21-én. A bajnoki címet az újonc Robin Frijns szerezte meg, Jules Bianchival szemben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A bajnokság weboldala (archív, 2012)

Formula Renault 3.5